Tskhouk-Karckar är en vulkan i Armenien.   Den ligger i provinsen Siunik, i den sydöstra delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. Toppen på Tskhouk-Karckar är  meter över havet.

Terrängen runt Tskhouk-Karckar är huvudsakligen kuperad, men den allra närmaste omgivningen är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Tskhouk-Karckar. Runt Tskhouk-Karckar är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Angeghakot',  kilometer söder om Tskhouk-Karckar.

Trakten runt Tskhouk-Karckar består i huvudsak av gräsmarker.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Vulkaner i Siunik
Kontrollbehov inkommande wikilänkar
Berg i Armenien 3000 meter över havet eller högre